Muang Phôn-Hông kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Phôn-Hông (distrikt), Vientiane, 
 Muang Phôn-Hông (provinshuvudstad), Vientiane, 

Robotskapade Laosförgreningar